Vicente Villaseñor y Lanuza fue un militar salvadoreño, fusilado en San José, Costa Rica, el 15 de septiembre de 1842. Se estableció en Costa Rica en el decenio de 1830 y tuvo un papel importante en la Guerra de la Liga, en defensa del gobierno constitucional de Braulio Carrillo Colina.

En abril de 1842 fue enviado por Carrillo a la costa del Pacífico, para repeler la invasión del general y caudillo unionista Francisco Morazán, expresidente de la República Federal de Centroamérica, con cuyas tropas se topó en el lugar llamado El Jocote. En lugar de combatir, Villaseñor parlamentó con Morazán y decidieron unir ambos ejércitos para derrocar a Carrillo, mediante un acuerdo que fue denominado Pacto del Jocote.